Ел Росио има више значења:

 Ел Росио, Хосе Алеман, Ранчо (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Росио (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Росио (Сан Франсиско де лос Ромо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Росио (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Росио (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Росио (Армерија), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Росио (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Росио, Сика (Фронтера Идалго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Росио (Сучијате), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Росио (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Росио (Комонфорт), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Росио (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Росио, Гранха (Охуелос де Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Росио (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Росио, Десвијасион а Араро (Зинапекуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Росио, Емпакадора де Себоља (Ајала), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ел Росио (Јаутепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ел Росио (Ел Еспинал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Росио (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Росио (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Росио (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Росио (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Росио (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Росио, Алваро Дорадо Трехо (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Росио (Исхуакан де лос Рејес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Росио (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Росио (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Росио (Наутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Росио (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Росио (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Росио (Пероте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Росио (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Росио (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Росио (Лорето), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Росио (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику